Le Championnat d'Europe de hockey sur gazon masculin 2007, onzième du nom, se tient du 19 au 26 août à Manchester (Angleterre). Il rassemble les huit meilleures formations du Vieux continent. Les deux derniers de ce tournoi sont relégués en championnat d'Europe B.

Phase de poules

Phase de classement

Les équipes d'Irlande et de République Tchèque sont reléguées en championnat d'Europe B.

Phases finales

Classement final

Lien externe
 Site officiel de la compétition

Articles liés
Championnat d'Europe de hockey sur gazon féminin 2007
Championnat d'Europe de hockey sur gazon masculin 2009
Championnat d'Europe de hockey sur gazon

2007
Hockey sur gazon masculin
Hockey sur gazon masculin 2007
Hockey sur gazon masculin Europe 2007
Europe masculin 2007
Europe masculin
Sport en Angleterre en 2007
Sport en août 2007